Ли́пов — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Липов, Александр Александрович (род. 1941) — советский и российский актёр кино, российский театральный актёр.
 Липов, Андрей Юрьевич (род. 1969) — руководитель Роскомнадзора с 29 марта 2020 года.
 Липов, Иван Захарович (род. 1933) — бригадир экипажа экскаватора, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Липов — деревня в Калинковичском районе Гомельской области Белоруссии.
 Липов — хутор в Каменском районе Ростовской области России.

См. также 
 Липов Кут
 Липов Лог
 Липова (значения)
 Липовка
 Липовец
 Липово